Виктор Равник (, , родился 19 октября 1941 года) — югославский хоккеист, защитник.

Биография 
Выступал за клубы «Акрони Есенице» и «Медвешчак», в составе клуба «Есенице» 14 раз становился чемпионом Югославии. В составе сборной Югославии выступал на зимних Олимпийских играх 1964, 1968 и 1972 годов. На играх 1968 года в шести матчах отметился тремя голевыми передачами. На играх 1972 года был выбран знаменосцем сборной Югославии на церемонии открытия. Карьеру завершил в 1972 году.

Ссылки 
 
 

Хоккейные защитники
Игроки ХК «Есенице»
Игроки ХК «Медвешчак»
Хоккеисты Югославии
Игроки сборной Югославии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1964 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1968 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1972 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1972 года